Stebno ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Stebno, Gemeinde im Okres Ústí nad Labem
 Stebno, Ortsteil von Kryry, Okres Louny
 Stebno, Ortsteil von Mírová pod Kozákovem, Okres Semily